

Geografia

Niemcy 
 Brunow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Polska 
 Brunow – jednostka morfogenetyczna Gdańska
Dawna nazwa:
 Bronowo

Osoby 
 Hans Brunow – niemiecki polityk
 Jochen Brunow – niemiecki publicysta
 Ludwig Brunow – niemiecki rzeźbiarz

Zobacz też 
 Heckelberg-Brunow